Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Chabrillan » :

Cavalerie
 Le régiment de Chabrillan cavalerie (1738-1761)

Dragons
 Le régiment de Chabrillan dragons (1761-1763)

Homonymie d'unités militaires